John Collins (basquetebolista)
 John Collins (futebolista)
 John Collins (governador)
 John Collins (poeta)

Desambiguações de antropônimos